Hans von Orelli ist der Name folgender Personen:
* 
 Hans Heinrich von Orelli (1715–1785), Schweizer Kaufmann, Politiker und Zunftpfleger
 Hans Konrad von Orelli (1846–1912), Schweizer Theologe